Larentia es un género de plantas perennes y rizomatosas  con dos especies, perteneciente a la familia de las iridáceas. Es originario de América donde se distribuye por México, Venezuela, Bolivia al sur Brasil.

Especies  
Larentia linearis (Kunth) Klatt, Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 362 (1882).
Larentia rosei (R.C.Foster) Ravenna, Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 21: 9 (1977).

Referencias

Enlaces externos 
Imágenes en Google

Iridaceae
Flores